Ельдора́до:
 Ельдорадо — міфічна країна, багата на золото та дорогоцінне каміння.
 Ельдорадо (футбол) — золотий період в історії колумбійського клубного футболу в 1940-50-ті роки.
 Ельдорадо  — торгова мережа супермаркетів електроніки та побутової техніки.
 Ельдорадо  — торгова мережа супермаркетів електроніки та побутової техніки в РФ.
 Кадиллак Ельдорадо — американський автомобіль класу люкс.

Топоніми 
 Ельдорадо (Ель Дорадо) — назва багатьох населених пунктів в США та іспаномовних країнах.

Аргентина

Австралія

Бразилія

Венесуела

Зімбабве

Канада

Колумбія

Мексика

Перу

ПАР

США 
 Ельдорадо — графство штату Каліфорнія.

Уругвай

Музика 
 Eldorado (альбом Electric Light Orchestra), 1974

Фільми 

 «Ельдорадо» — французький фільм 1921 року.
 «Ель Дорадо» — американський вестерн 1966 року.
 «Ельдорадо» — історичний фільм Карлоса Саури 1988 року.
 «Ельдорадо» — трагікомедійний фільм бельгійського режисера Булі Ланнерса 2008 року.

Див. також 
 Ель-Дорадо
 Дорадо (значення)